Walynin ist ein russischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:
Sergei Wladimirowitsch Walynin (* 1988), russischer Radrennfahrer
Waleri Wladimirowitsch Walynin (* 1986), russischer Radrennfahrer